Kalthaus steht für:
 Betriebsart eines Gewächshauses für Temperaturen unter 12 °C, siehe Gewächshaus#Funktionsweise
 Kühlhaus, Lagerhaus mit künstlicher Temperatur unter der Umgebungstemperatur

Siehe auch:
 Kalthausen (Ortschaften)